Dworkin Barimen est un personnage récurrent du cycle des Princes d'Ambre, de Roger Zelazny.

Dworkin est un être métamorphe, ancien seigneur des Cours du Chaos, issu de la maison Barimen et versé dans le Grand Art de la Magie, de la médecine et de la chirurgie. Après avoir subtilisé le Joyau du Jugement (l'œil gauche du Serpent du Logrus), il l'a utilisé avec l'aide de la Licorne pour dessiner la première Marelle, donnant ainsi naissance à Ambre. Obéron, premier roi d'Ambre, est le fils de Dworkin et de la Licorne.

À travers les âges Dworkin a eu un rôle de conseiller et d'enseignant de la puissance des Atouts, avec des absences fréquentes dans des lieux inconnus. Tous les princes et princesses d'Ambre ont été ses élèves mais seuls Bleys, Brand et Fiona ont montré un intérêt accru pour maîtriser la puissance créatrice, entre autres, des atouts. Lorsque la Marelle d'ambre a été endommagée, Dworkin est devenu fou car elle était, en quelque sorte, le reflet de son esprit. Il a proposé sa destruction (et donc, d'Ambre et de toutes les ombres) suivi de la création d'une nouvelle Marelle mais Obéron s'y est opposé, préférant plutôt trouver le moyen de mettre en œuvre un processus de réparation. Jugé dangereux, instable et non maîtrisable par Obéron, celui-ci l'a emprisonné. Cependant Dworkin s'est avéré tout à fait capable de quitter sa prison. Pendant l'emprisonnement de Corwin dans les cachots du château d'Ambre, Dworkin a eu l'occasion de lui rendre visite...

Liens externes   
  
   
 

Personnage du cycle des Princes d'Ambre
Magicien ou sorcier de fiction
Prisonnier de fiction